Ефи́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Ефимова, Аделаида Александровна (род. 1929) — советская и российская художница.
 Ефимова, Алиса Борисовна (род. 1999) — финская, позднее российская фигуристка.
 Ефимова, Анастасия Владимировна (после замужества Савина, род. 1994) — российская футболистка.
 Ефимова, Вера Григорьевна (1911—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Ефимова, Елена Ивановна (род. 1948) — российская мастер-ножовщик.
 Ефимова, Людмила Борисовна (1937—2018) — советский и белорусский дирижёр.
 
 Ефимова, Нина Яковлевна (1877—1948) — советский живописец и график.
 
 Ефимова Софья Николаевна (Шевалдышева) (1897—1976) — художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 
 Ефимова, Эмма Корнеевна (1931—2004) — советская рапиристка.
 Ефимова, Юлия Андреевна (род. 1992) — российская пловчиха.
 Ефимова, Энели (род. 2007) — эстонская пловчиха.

Топоним 
 Ефимова — деревня в Пермском крае.
 Ефимова — деревня в Тюменской области.